

Таїшево — присілок, Гафурійський район, Башкортостан
 Таїшево — присілок, Мечетлінський район, Башкортостан

Див. також 
 Новотаїшево